A Dollar Down – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 A Dollar Down – film del 1917 prodotto dalla Essanay